Jorge Andrade (dramaturgo)
 Jorge Andrade (escritor)
 Jorge Andrade (futebolista)

Desambiguações de antropônimos